Лудвиг може да се отнася за:

 Императори на Свещената Римска империя
 Лудвиг I Благочестиви (* 16 април 778 † 20 юни 840)
 Лудвиг II Млади (* ок. 825 † 12 август 875)
 Лудвиг III Слепи (* 880 † 28 юни 928)
 Лудвиг IV Баварски (* 1 април 1282 † 11 октомври 1347)
 Крале на Източнофранкското кралство и на Германия
 Лудвиг II Немски (* ок. 806/810 † 876)
 Лудвиг III Млади (* 835 † 20 януари 882)
 Лудвиг IV Детето (* септември или октомври 893 † 20 или 24 септември 911)
 Князе на Анхалт-Кьотен
 Лудвиг I фон Анхалт-Кьотен (* 17 юни 1579 † 7 януари 1650)
 Лудвиг фон Анхалт-Кьотен (* 25 септември 1778 † 16 септември 1802), принц
 Князе на Анхалт-Цербст

 Йохан Лудвиг I фон Анхалт-Цербст (* 4 май 1656 † 1 ноември 1704)
 Йохан Лудвиг II фон Анхалт-Цербст (* 23 юни 1688 † 5 ноември 1746), син на предишния
 Графове на Льовенщайн-Вертхайм
 Лудвиг I фон Льовенщайн (* 29 септември 1463 † 28 март 1523)
 Лудвиг II фон Льовенщайн (* 28 април 1498 † 1536)
 Лудвиг III фон Льовенщайн (* 17 февруари 1530 † 13 март 1611)
 Херцози на Велико херцогство Хесен
 Лудвиг I фон Хесен-Дармщад (* 14 юни 1753† 6 април 1830)
 Лудвиг II фон Хесен-Дармщад (* 26 декември 1777 † 16 юни 1848)
 Лудвиг III фон Хесен унд бай Райн (* 9 юни 1806 † 13 юли 1877)
 Лудвиг IV фон Хесен унд бай Райн (* 12 септември 1837 † 13 март 1892)
 Ернст Лудвиг Карл Албрехт Вилхелм фон Хесен унд бай Райн (* 25 ноември 1868 † 9 октомври 1937)
 Ландграфове на Хесен-Дармщат
 Лудвиг V фон Хесен-Дармщат (* 24 септември 1577 † 27 юли 1626)
 Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (* 25 януари 1630 † 24 април 1678)
 Лудвиг VII фон Хесен-Дармщат (* 22 юни 1658 † 31 август 1678)
 Ернст Лудвиг фон Хесен-Дармщат (* 15 декември 1667 † 12 септември 1739)
 Лудвиг VIII фон Хесен-Дармщат (* 5 април 1691 † 17 октомври 1768)
 Лудвиг IX фон Хесен-Дармщат (* 15 декември 1719 † 6 април 1790)
 Лудвиг X фон Хесен-Дармщат (* 14 юни 1753 † 6 април 1830)
 Херцози на Бавария
 Лудвиг I Келхаймерски (* 23 декември 1173 † 15 септември 1231)
 Лудвиг IV Баварски (* 1 април 1282 † 11 октомври 1347)
 Лудвиг V Брандербургски (* май 1315 † 18 септември 1361)
 Лудвиг VI Римлянина (* 7 май 1328 † 11 ноември 1364/27 февруари 1365)
 Лудвиг X (* 18 септември 1495 † 22 април 1545)
 Херцози на Горна Бавария
 Лудвиг II Строги (* 13 април 1229 † 2 февруари 1294)
 Лудвиг IV Баварски (* 1 април 1282 † 11 октомври 1347)
 Лудвиг V Брандербургски (* май 1315 † 18 септември 1361)
 Лудвиг VI Римлянина (* 7 май 1328 † 11 ноември 1364/27 февруари 1365)
 Херцози на Долна Бавария
 Лудвиг III (* 9 октомври 1269 † 9 октомври 1296)
 Херцози на Бавария-Инголщад
 Лудвиг VII Брадати (* 1368, † 1 май 1447)
 Лудвиг VIII Гърбави (* 1 септември 1403 † 7 април 1445)
 Херцози на Бавария-Ландсхут
 Лудвиг IX Богати (* 23 февруари 1417 † 18 януари 1479)
 Крале на Бавария
 Лудвиг I Баварски (* 23 август 1786 † 29 февруари 1868)
 Лудвиг II Баварски (* 25 август 1845 † 13 юни 1886)
 Лудвиг III Баварски (* 7 януари 1845 † 18 октомври 1921)
 Лудвиг Фердинанд Баварски (* 22 октомври 1859 † 23 ноември 1949), принц
 Господари на Лихтенберг
 Лудвиг I фон Лихтенберг (* 1206 † 1250 или 1252)
 Лудвиг II фон Лихтенберг (* ок.1230/пр. 1249 † 1271)
 Лудвиг III фон Лихтенберг († 1369)
 Лудвиг IV фон Лихтенберг (* 1396 † 28 август 1434)
 Лудвиг V фон Лихтенберг (* 12 май 1417 † 25 февруари 1471)
 Херцози на Великото херцогство Баден
 Лудвиг I фон Баден (* 9 февруари 1763 † 30 март 1830)
 Лудвиг II фон Баден (* 15 август 1824 † 22 януари 1858)
 Карл Лудвиг фон Баден (* 14 февруари 1755 † 16 декември 1801) – наследствен принц от Баден
 Карл Лудвиг Фридрих фон Баден (* 8 юни 1786 † 8 декември 1818), син на предишния
 Маркграфове на Баден-Баден
 Лудвиг Вилхелм фон Баден-Баден, нар. „Турския Луи“ (* 8 април 1655 † 4 януари 1707)
 Лудвиг Георг Симперт фон Баден-Баден (* 7 юни 1702 † 22 октомври 1761)
 Графове на Арнщайн
 Лудвиг I фон Арнщайн (* ок. 1040 † 1084)
 Лудвиг II фон Арнщайн († 28 май 1130)
 Графове на Ханау-Мюнценберг
 Филип Лудвиг I фон Ханау-Мюнценберг (* 21 ноември 1553 † 4 февруари 1580)
 Филип Лудвиг II фон Ханау-Мюнценберг (* 18 ноември 1576 † 9 август 1612)
 Графове на Лоон
 Лудвиг I фон Лоон (* ок. 1110 † 11 август 1171)
 Графове на Вюртемберг
 Лудвиг I фон Вюртемберг (* ок. 1119 † 1158)
 Лудвиг II фон Вюртемберг (* ок. 1137 † 1181)
 Лудвиг III фон Вюртемберг (* 1166 † ок. 1241)
 Лудвиг I фон Вюртемберг-Урах (* пр. 31 октомври 1412 † 23 септември 1450)
 Лудвиг II фон Вюртемберг-Урах (* 3 април 1439 † 3 ноември 1457)
 Херцози на Вюртемберг
 Лудвиг фон Вюртемберг „Благочестиви“ (* 1 януари 1554 † 28 август 1593)
 Лудвиг Фридрих Александер фон Вюртемберг (* 30 август 1756 † 20 септември 1817) – принц на Вюртемберг
 Херцози на Пфалц-Нойбург
 Филип Лудвиг фон Пфалц-Нойбург (* 2 октомври 1547 † 22 август 1614)
 Князе на Насау-Хадамар
 Йохан Лудвиг фон Насау-Хадамар (* 6 август 1590 † 10 март 1653)
 Графове на Пфирт
 Лудвиг от Мусон (* ок. 1042, † 1073/1076)
 Лудвиг I фон Пфирт († ок. 1180/1189/1190 или 1193)
 Лудвиг II фон Пфирт († 1189)
 Лудвиг III Гримелски († 1236)
 Графове на Еверщайн
 Лудвиг I фон Еверщайн „Стари“ (* пр. 1206 † 15 септември 1284), родоначалник на 3-ти клон
 Лудвиг II фон Еверщайн († 1289), 1-ви клон
 Лудвиг III фон Еверщайн († 1312), 3-ти клон
 Лудвиг IV фон Еверщайн († 1322), 3-ти клон, син на предишния
 Лудвиг V фон Еверщайн († 1328), 3-ти клон
 Лудвиг VII фон Еверщайн († 1410), 3-ти клон, несигурен
 Лудвиг VIII фон Еверщайн († 1388), 3-ти клон
 Лудвиг IX фон Еверщайн (†), 3-ти клон, син на предишния
 Графове на Йотинген
 Лудвиг I фон Йотинген (* ок. 1110/1120 † ок. 1150)
 Лудвиг II фон Йотинген (* ок. 1148/1150 † пр. 28 юни 1225)
 Лудвиг III фон Йотинген (* ок. 1200/пр. 1217 † 24 април 1279)
 Лудвиг IV фон Йотинген († 1251)
 Лудвиг V фон Йотинген (* ок. 1240/ 1245 † 9 ноември 1313)
 Лудвиг VI фон Йотинген (* пр. 1288 † 29 септември 1346)
 Лудвиг VIII фон Йотинген († 26 юли 1378)
 Лудвиг XI (X) фон Йотинген (* ок. 1320/1329 † 1 март или 1 май 1370)
 Лудвиг XII (XI) фон Йотинген (* ок. 1350/1361 † 28 октомври 1440)
 Графове на Йотинген-Валерщайн
 Лудвиг XIII фон Йотинген-Валерщайн (* ок. 1440 † 21 март 1486), 2-ри граф на Йотинген-Шпилберг
 Лудвиг Крафт Енрст Карл фон Йотинген-Валерщайн (* 31 януари 1791 † 22 юни 1870), 2-ри княз на Йотинген-Валерщайн
 Графове на Йотинген-Йотинген
 Лудвиг XV фон Йотинген-Йотинген (* 26 април 1486 † 24 май 1557), 5-и граф
 Лудвиг XVI фон Йотинген-Йотинген (* 1 юли 1508 † 1 октомври 1569), 6-и граф
 Лудвиг фон Йотинген-Йотинген (* 30 юни 1559 † 31 март 1593), 7-и граф
 Лудвиг Еберхард фон Йотинген-Йотинген (* 9 юли 1577 † 24 юни или 4 юли 1634), 8-и граф
 Графове на Ленгсфелд и Франкенщайн
 Лудвиг I фон Ленгсфелд-Франкенщайн (* ок. 1131 † сл. 1164)
 Графове и ландграфове на Тюрингия
 Лудвиг Брадати (* ок. 1035 † 13 юни 1080)
 Лудвиг Скачащия фон Шауенбург (* 1042 † 1123), син на предишния
 Лудвиг I († 12 януари 1140), син на предишния
 Лудвиг II Железни (* 1128 † 14 октомври 1172), син на предишния
 Лудвиг II (* 1128 † 14 октомври 1172), брат на предишния
 Лудвиг IV Светия (* 28 октомври 1200 † 11 септември 1227)
 Графове на Валдек или на Валдек-Вилдунген
 Кристиан Лудвиг фон Валдек (* 29 юли 1635 † 12 декември 1706)
 Графове на Щолберг
 Лудвиг фон Щолберг (* 12 януари 1505 † 1 септември 1574)
 Лудвиг Кристиан фон Щолберг-Гедерн (* 8 септември 1652 † 27 август 1710)
 Графове на Лайнинген-Лайнинген-Вестербург / Лайнинген-Риксинген / Лайнинген-Дагсбург-Фалкенбург
 Йохан Лудвиг фон Лайнинген-Дагсбург (* 8 май 1579 † 19 юни 1625)
 Лудвиг фон Лайнинген-Вестербург (* 10 август 1557 † 22 август 1622)
 Филип Лудвиг фон Лайнинген-Вестербург-Риксинген (* февруари 1652 † 16 август 1705)
 Ландграфове на Тюрингия
 Лудвиг I фон Тюринген († 12 януари 1140), 1-ви ландграф, син на Лудвиг Скачащия
 Лудвиг II Железни (* ок. 1128, † 14 октомври 1172), син на предишния
 Лудвиг III Благочестиви (* 1151/1152 † 16 октомври 1190), син на предишния
 Лудвиг IV Свети (* 28 октомври 1200 † 11 септември 1227)
 Графове на Шпитценберг-Зигмаринген
 Лудвиг фон Зигмаринген († 1092), господар на Зигмаринген, основоположник на линията
 Лудвиг II фон Шпитценберг-Зигмаринген Стари († сл. 1100), син на предишния
 Лудвиг I (III/IV) фон Шпитценберг (* ок. 1125 † сл. 1200), граф фон Хелфенщайн, правнук на предишния
 Графове на Цигенхайн
 Лудвиг I фон Цигенхайн (* ок. 1167 † сл. 17 януари 1229)
 Лудвиг II фон Цигенхайн (* 1257 † сл. 1289)
 Графове на Сарверден
 Лудвиг I фон Сарверден Стари († сл. 1200)
 Лудвиг II фон Сарверден Млади († 1176)
 Лудвиг III фон Сарверден († сл. 1246), син на Лудвиг I
 Лудвиг IV фон Сарверден († 1243)
 Графове на Насау-Саарбрюкен или на Насау-Вайлбург или на Насау-Отвайлер
 Йохан Лудвиг фон Насау-Саарбрюкен (* 20 октомври 1472 † 18 юни 1545)
 Лудвиг II фон Насау-Вайлбург (* 9 август 1565 † 8 ноември 1627)
 Вилхелм Лудвиг фон Насау-Саарбрюкен (* 18 декември 1590 † 22 август 1640)
 Лудвиг Крафт фон Насау-Саарбрюкен (* 28 март 1663 † 14 февруари 1713)
 Карл Лудвиг фон Насау-Саарбрюкен (* 6 януари 1665 † 6 декември 1723)
 Фридрих Лудвиг фон Насау-Отвайлер (* 3 ноември 1651 † 25 май 1728)
 Лудвиг фон Насау-Саарбрюкен (* 3 януари 1745 † 2 март 1794), последен княз
 Хайнрих Лудвиг Карл Албрехт фон Насау-Саарбрюкен (* 9 март 1768 † 27 април 1797), неуправляващ княз
 Графове на Фландрия
 Лудвиг I (Луи) от Фландрия или Луи дьо Дампиер (* ок. 1304 † 26 август 1346)
 Лудвиг (Луи) II от Фландрия или Лудвиг от Мале (* 25 октомври 1330 † 30 януари 1384)
 Графове на Вид-Рункел
 Кристиан Лудвиг фон Вид-Рункел (* 2 май 1732 † 31 октомври 1791)
 Йохан Лудвиг Адолф фон Вид-Рункел (* 30 май 1705; † 18 май 1762)
 Херцози на Тек
 Лудвиг I фон Тек Стари († 1283)
 Лудвиг II фон Тек Млади (* ок. 1255; † между 1 май 1280 и 20 юли 1282)
 Лудвиг III фон Тек (* ок. 1285; † 28 януари 1334)
 Лудвиг IV фон Тек († 1352)
 Лудвиг V фон Тек (* ок. 1285; † между 2 юни 1332 и 18 януари 1334)
 Лудвиг VI фон Тек (* ок. 1375; † 19 август 1439)
 Херцози на Мекленбург-Шверин
 Кристиан Лудвиг I фон Мекленбург (* 1 декември 1623 † 21 юни 1692)
 Кристиан Лудвиг II фон Мекленбург (* 15 май 1683 † 30 май 1756)
 Графове/ Князе на а Хоенлое-Лангенбург
 Лудвиг фон Хоенлое-Лангенбург (* 20 октомври 1696 † 16 януари 1765), граф
 Карл Лудвиг фон Хоенлое-Лангенбург (* 10 септември 1762 † 4 април 1825), 3-ти фюрст
 Князе на Хоенлое-Нойенщайн-Йоринген
 Лудвиг Фридрих Карл I фон Хоенлое-Йоринген (* 23 май 1723 † 27 юли 1805)
 Барони на Ваат
 Лудвиг I от Ваат (* сл. 1253 † 13 януари 1302)
 Лудвиг II от Ваат (* 1983/1993 † 18 януари/29 януари 1349), син на предишния
 Графове на Фробург
 Лудвиг I фон Хомберг († 27 април 1289), от клон Фробург-Хомберг
 Лудвиг II фон Хомберг († 1315), син на предишния, от клон Фробург-Хомберг
 Лудвиг III фон Фробург (* пр. 1201 † 1256/1259), основоположник на клон Фробург-Цофинген
 Лудвиг IV фон Фробург († 1257), внук на предишния, от клон Фробург-Цофинген
 Лудвиг VI († 1307), от клон Фробург-Цофинген
 Лудвиг V († 22 ноември 1279), от клон Фробург-Валденбург
 Графове на Равенсберг
 Лудвиг фон Равенсберг († 15 януари 1249)
 Графове на Зайн-Витгенщайн
 Лудвиг I фон Зайн-Витгенщайн Стари, Благочестиви (* 17 декември 1532 † 2 юли 1605), граф на Витгенщайн-Фалендар
 Лудвиг II фон Зайн-Витгенщайн (* 15 март 1571 † 14 септември 1634), граф на Зайн-Витгенщайн-Витгенщайн, син на предишния
 Лудвиг Алберт фон Зайн-Витгенщайн-Ноймаген (* 8 септември 1617 † 22 октомври 1664), граф на Зайн-Витгенщайн-Ноймаген
 Карл Лудвиг Албрехт фон Зайн-Витгенщайн-Ноймаген (* 20 юни 1658 † 16 септември 1724), граф на Зайн-Витгенщайн-Ноймаген, син на предишния
 Лудвиг Казимир фон Зайн-Витгенщайн-Берлебург (* 30 април 1598 † 6 юни 1643), граф на Зайн-Витгенщайн-Берлебург
 Лудвиг Франц фон Зайн-Витгенщайн-Берлебург (* 17 април 1660 † 25 ноември 1694), граф на Зайн-Витгенщайн-Берлебург
 Лудвиг Франц фон Зайн-Витгенщайн-Берлебург в Лудвигсбург (* 13 септември 1694 † 24 февруари 1750), граф на Зайн-Витгенщайн-Берлебург в Лудвигсбург, син на предишния
 Лудвиг Фердинанд фон Зайн-Витгенщайн-Берлебург (* 1 януари 1712 † 12 февруари 1773), граф на Зайн-Витгенщайн-Берлебург
 Лудвиг Йозеф фон Зайн-Витгенщайн-Берлебург (* 10 април 1784 † 7 юли 1857), граф на Зайн-Витгенщайн-Берлебург
 Лудвиг Кристиан фон Зайн-Витгенщайн-Хоенщайн (* 17 януари 1629 † 25 януари 1683), граф на Зайн-Витгенщайн в Хоенщайн
 Йохан Лудвиг фон Зайн-Витгенщайн-Хоенщайн (* 3 август 1740 † 27 март 1796), граф на Зайн-Витгенщайн-Хоенщайн
 Йохан Лудвиг фон Зайн-Витгенщайн-Хоенщайн (* 20 ноември 1831 † 6 април 1912), 3-ти княз на Зайн-Витгенщайн-Хоенщайн
 Херцози на Брауншвайн-Люнебург /Брауншвайн-Волфенбютел
 Кристиан Лудвиг фон Брауншвайг-Люнебург (* 25 февруари 1622 † 15 март 1665)
 Лудвиг Рудолф фон Брауншвайг-Волфенбютел (* 22 юли 1671 † 1 март 1735)
 Лудвиг Ернст фон Брауншвайг-Волфенбютел-Беверн (* 25 септември 1718 † 12 май 1788)
 Управители на замък Нойенбург / Господари на Райхенщайн
 Лудвиг фон дер Нойербург († сл. 1246)
 Лудвиг II Валподе фон дер Нойербург († сл. 1288), син на предишния
 Лудвиг III фон Райхенщайн († 1342), син на предишния
 Лудвиг IV фон Нойербург († 1366), син на предишния
 Маркизи на Милфорд Хейвън
 Лудвиг Александър фон Батенберг (* 24 май 1854 † 11 септември 1921), по-известен като Луис Александър Маунтбатън
 Църковни лица
 Лудвиг II фон Фробург, нар. „Гареварт“ († сл. 1179), епископ на Базел
 Лудвиг фон Равенсберг (* ок. 1260 † 1308), 36-ти епископ на Оснабрюк (1297 – 1308)
 Лудвиг фон Брауншвайг-Люнебург (* ок. 1300 † 18 юли 1346), епископ на Минден (1324–1346).
 Лудвиг Антон фон Пфалц-Нойбург (* 9 юни 1660 † 4 май 1694), княжески епископ на Вормс (1691 – 1694) и 49-и Велик магистър на рицарите от Тевтонския орден (1684 – 1694)
 Херцози на Савоя
 Лудвиг I Савойски, нар. Стари (* 21 февруари 1413 † 29 януари 1465), 2-ри херцог
 Господари на Пиемонт
 Лудвиг Савойски-Ахая (* 1364 † 11 декември 1418)
 Сеньори на Ракониджи и Панкалиери
 Лудвиг I Савойски-Ракониджи с прозвище „Извънбрачен Ахейски“ (* ок. 1390 † 1459), родоначалник на линията Савоя-Ракониджи
 Лудвиг II Савойски-Ракониджи († 1536 или сл. 1570)
 Писатели и/или поети
 Йохан Лудвиг Тик (* 31 май 1773 † 28 април 1853) – германски писател, поет, драматург и преводач
 Лудвиг Уланд (* 26 април 1787 †14 ноември 1862) – късен германски романтик, най-виден представител на Швабската школа
 Композитори и музиканти
 Лудвиг ван Бетховен (* ок. 16 декември 1770 † 26 март 1827) – германски класически композитор, представител на Виенската школа
 Лудвиг-Мъсър, американски производител на музикални инструменти
 Учени
 Карл Лудвиг (* 29 декември 1816 † 23 април 1895) – немски физиолог
 Лудвиг Йекелс (* 15 август 1867 † 13 април 1954) – австрийски психиатър, пионер в психоанализата
 Лудвиг Йозеф Йохан Витгенщайн (* 26 април 1889 † 29 април 1951) – австрийско-британски философ
 Политици
 Лудвиг Вилхелм Ерхард (* 4 февруари 1897 † 5 май 1977) – германски политик, икономист, Канцлер на Федерална република Германия (16 октомври 1963 – 1 декември 1966)
 Филми
 Лудвиг - игрален филм от 1972 година на италианския режисьор Лукино Висконти
 Църкви
 Свети Лудвиг (Пловдив) – римокатолически църковен храм в гр. Пловдив
 Музеи
 Музей „Лудвиг“ – музей за съвременно изкуство в Будапеща, Унгария

Вижте също 
 Лудвиг I (пояснение)
 Лудвиг II (пояснение)
 Лудвиг III (пояснение)
 Лудвиг IV (пояснение)
 Лудвиг V (пояснение)
 Лудвиг VI (пояснение)
 Лудвиг VII (пояснение)
 Лудвиг VIII (пояснение)
 Лудвиг IX (пояснение)